

Населені пункти та їхні частини
 Трембачув — село в гміні Ленчна Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Трембачув — село в гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Трембачув — село в гміні Пежув Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Трембачув — частина міста Ленчна в Ленчинському повіті Люблінського воєводства

Примітки